Arcidiocesi di Santiago di Compostela, in Spagna;
Arcidiocesi di Santiago del Cile, in Cile;
Arcidiocesi di Santiago de los Caballeros, a Cuba;
Diocesi di Santiago de María, in El Salvador;
Diocesi di Santiago de Veraguas, a Panama;
Diocesi di Santiago del Estero, in Argentina;
Diocesi di Santiago di Capo Verde, a Capo Verde;
Arcidiocesi di Caracas, detta anche di Santiago del Venezuela.